Zeno steht für:

 Zeno (Jahrheft) für Literatur und Kritik (ab 1980)
 zeno (Zeitschrift) für Architektur und Bauingenieurwesen (ab 2008)
 Zeno.org, deutschsprachige Online-Bibliothek (ab 2007)
 Zeno-Watch, Schweizer Uhrenhersteller
 Zeno-Karte, gefälschte Karte des Nordatlantiks (1558)
 Zeno (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Zeno, deutsche Band (ab 1986), siehe Zeno Roth
 Villa Zeno, Provinz Treviso, Venetien (um 1554)

 Zeno ist Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Zeno, Variante des Namens Zenon – siehe dort zu Namensträgern
 Antonio Zeno († um 1403), venetianischer Seefahrer, siehe Zeno-Brüder
 Apostolo Zeno (1668–1750), italienischer Gelehrter, Dichter und Librettist
 Carlo Zeno (1333–1418), venetianischer Admiral
 Flavius Zeno († 451/457), oströmischer General
 George Lewis Francis Zeno (1900–1968), US-amerikanischer Jazz-Musiker, siehe George Lewis (Klarinettist)
 Giovanni Battista Zeno (um 1440–1501), venetianischer Kardinal
 Henry Zeno (um 1880–1917), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Manuel Zeno Gandía (1855–1930), puerto-ricanischer Arzt und Schriftsteller

 Reniero Zeno († 1268), Doge von Venedig
 Thierry Zéno (1950–2017), belgischer Regisseur und Drehbuchautor

 
 Tiberius Claudius Zeno Ulpianus, römischer Offizier (2.–3. Jh.)

Siehe auch:
 Zeno Cosini (Roman 1923)
 Zenokirche (Gebäude)
 Zenomaschine (Berechenbarkeitstheorie)
 Quanten-Zeno-Effekt (Quantenmechanik)
 San-Zeno-Altar (Verona)
 Sankt Zeno (Begriffsklärung)
 Zenow (Begriffsklärung)
 Ceno (Fluss) (Italien)